Abd může být:
 sluha, otrok (zejména v muslimském prostředí); sluha a ctitel Alláha
 součást arabských osobních jmen, viz abd (jméno)
 zkratka Knihy proroka Abdijáše

ABD může být
 Abadan Airport
 Association of British Drivers

Reference

Externí odkazy